Akpınar steht für:

 Akpınar (Name), türkischer Personenname (mit Namensträgern)

Akpınar (türkisch: „reine Quelle“) bezeichnet zahlreiche Orte in der Türkei:

Landkreise:
 Akpınar (Kırşehir), Stadt und Landkreis in der Provinz Kırşehir

Gemeinden:
 Akpınar (Akçaabat), Gemeinde im Landkreis Akçaabat der Provinz Kırşehir
 Akpınar (Akkuş), Gemeinde im Landkreis Akkuş der Provinz Ordu

Dörfer:
 Akpınar (Adıyaman), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Adıyaman
 Akpınar (Alaca), Dorf im Landkreis Alaca der Provinz Çorum
 Akpınar (Ayrancı), Dorf im Landkreis Ayrancı der Provinz Karaman
 Akpınar (Bartın), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Bartın
 Akpınar (Başmakçı), Dorf im Landkreis Başmakçı der Provinz Afyonkarahisar
 Akpınar (Bayat), Dorf im Landkreis Bayat der Provinz Afyonkarahisar
 Akpınar (Bayramıç), Dorf im Landkreis Bayramıç der Provinz Çanakkale
 Akpınar (Besni), Dorf im Landkreis Besni der Provinz Adıyaman
 Akpınar (Biga), Dorf im Landkreis Biga der Provinz Çanakkale
 Akpınar (Birecik), Dorf im Landkreis Birecik der Provinz Şanlıurfa
 Akpınar (Bözüyük), Dorf im Landkreis Bözüyük der Provinz Bilecik
 Akpınar (Çameli), Dorf im Landkreis Çameli der Provinz Denizli
 Akpınar (Çavdarhisar), Dorf im Landkreis Çavdarhisar der Provinz Kütahya
 Akpınar (Çaycuma), Dorf im Landkreis Çaycuma der Provinz Zonguldak
 Akpınar (Çermik), Dorf im Landkreis Çermik der Provinz Diyarbakır
 Akpınar (Cumayeri), Dorf im Landkreis Cumayeri der Provinz Düzce
 Akpınar (Daday), Dorf im Landkreis Daday der Provinz Kastamonu
 Akpınar (Durağan), Dorf im Landkreis Durağan der Provinz Sinop
 Akpınar (Düzce), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Düzce
 Akpınar (Eğirdir), Dorf im Landkreis Eğirdir der Provinz Isparta
 Akpınar (Ekinözü), Dorf im Landkreis Ekinözü der Provinz Kahramanmaraş
 Akpınar (Eskişehir), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Eskişehir
 Akpınar (Eyüp), Dorf im Landkreis Eyüp der Provinz İstanbul
 Akpınar (Gördes), Dorf im Landkreis Gördes der Provinz Manisa
 Akpınar (Güce), Dorf im Landkreis Güce der Provinz Giresun
 Akpınar (Gümüşhacıköy), Dorf im Landkreis Gümüşhacıköy der Provinz Amasya
 Akpınar (Gümüşhane), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Gümüşhane
 Akpınar (Gürün), Dorf im Landkreis Gürün der Provinz Sivas
 Akpınar (Harmancık), Dorf im Landkreis Harmancık der Provinz Bursa
 Akpınar (Hozat), Dorf im Landkreis Hozat der Provinz Tunceli
 Akpınar (İskilip), Dorf im Landkreis İskilip der Provinz Çorum
 Akpınar (İzmit), Dorf im Landkreis İzmit der Provinz Kocaeli
 Akpınar (İspir), Dorf im Landkreis İspir der Provinz Erzurum
 Akpınar (Kahta), Dorf im Landkreis Kahta der Provinz Adıyaman
 Akpınar (Kangal), Dorf im Landkreis Kangal der Provinz Sivas
 Akpınar (Karakoçan), Dorf im Landkreis Karakoçan der Provinz Elazığ
 Akpınar (Karaman), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Karaman
 Akpınar (Karayazı), Dorf im Landkreis Karayazı der Provinz Erzurum
 Akpınar (Kiraz), Dorf im Landkreis Kiraz der Provinz İzmir
 Akpınar (Kocaali), Dorf im Landkreis Kocaali der Provinz Sakarya
 Akpınar (Kozaklı), Dorf im Landkreis Kozaklı der Provinz Nevşehir
 Akpınar (Kumlu), Dorf im Landkreis Kumlu der Provinz Hatay
 Akpınar (Kütahya), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Kütahya
 Akpınar (Mecitözü), Dorf im Landkreis Mecitözü der Provinz Çorum
 Akpınar (Merzifon), Dorf im Landkreis Merzifon der Provinz Amasya
 Akpınar (Muş), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Muş
 Akpınar (Mutki), Dorf im Landkreis Mutki der Provinz Bitlis
 Akpınar (Odunpazarı), Dorf im Landkreis Odunpazarı der Provinz Eskişehir
 Akpınar (Ortaköy), Dorf im Landkreis Ortaköy der Provinz Aksaray
 Akpınar (Pınarbaşı), Dorf im Landkreis Pınarbaşı der Provinz Kayseri
 Akpınar (Rize), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Rize
 Akpınar (Şahinbey), Dorf im Landkreis Şahinbey der Provinz Gaziantep
 Akpınar (Şanlıurfa), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Şanlıurfa
 Akpınar (Savaştepe), Dorf im Landkreis Savaştepe der Provinz Balıkesir
 Akpınar (Selçuklu), Dorf im Landkreis Selçuklu der Provinz Konya
 Akpınar (Selim), Dorf im Landkreis Selim der Provinz Kars
 Akpınar (Simav), Dorf im Landkreis Simav der Provinz Kütahya
 Akpınar (Sivas), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Sivas
 Akpınar (Sülüklü), Dorf im Landkreis Borçka der Provinz Artvin
 Akpınar (Sungurlu), Dorf im Landkreis Sungurlu der Provinz Çorum
 Akpınar (Tekman), Dorf im Landkreis Tekman der Provinz Erzurum
 Akpınar (Tufanbeyli), Dorf im Landkreis Tufanbeyli der Provinz Adana
 Akpınar (Ulubey), Dorf im Landkreis Ulubey der Provinz Ordu
 Akpınar (Vize), Dorf im Landkreis Vize der Provinz Kırklareli
 Akpınar (Yağlıdere), Dorf im Landkreis Yağlıdere der Provinz Giresun
 Akpınar (Yerköy), Dorf im Landkreis Yerköy der Provinz Yozgat
 Akpınar (Yıldızeli), Dorf im Landkreis Yıldızeli der Provinz Sivas
 Akpınar (Yüksekova), Dorf im Landkreis Yüksekova der Provinz Hakkâri
 Akpınar (Yüreğir), Dorf im Landkreis Yüreğir der Provinz Adana